Joakim Nilsson (1966), Zweeds voetballer, geboren in 1966
Joakim Nilsson (1985), Zweeds voetballer, geboren in 1985
Joakim Nilsson (1994), Zweeds voetballer, geboren in 1994
Joakim Nilsson (atleet), Zweeds speerwerper, geboren in 1971